PGL 2017 Kraków Major Championship (также известный как PGL Krakow Major 2017) — одиннадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive, проведённый при поддержке компании Valve в июле 2017 года. Организатором турнира выступали PGL, турнир проходил в городе Краков, Польша. Призовой фонд турнира составил один миллион долларов США.

Матчи плей-офф проходили на Краков Арене.

Квалификации

Региональные квалификации (майнор-турниры) 
Майноры проводились в четырёх регионах: Азиатском, Европейском, Американском и СНГ. От каждого региона, кроме европейского, по две лучшие команды попадали в закрытую квалификацию. С европейского майнора на закрытую квалификацию отправилось три лучших команды.

Закрытая квалификация

Худшие восемь Eleague Atlanta 2017 
  Godsent
  Team Liquid
  mousesports
  Optic Gaming
  G2 Esports
  Flipsid3 Tactics
  HellRaisers
  Team EnVyUs

Региональные квалификации 
  Renegades (Азиатский Майнор #1)
  TyLoo (Азиатский Майнор #2)
  Vega Squadron (СНГ Майнор #1)
  Tengri (СНГ Майнор #2)
  Cloud9 (Американский Майнор #1)
  Immortals (Американский Майнор #2)
  BIG (Европейский Майнор #1)
  PENTA Sports (Европейский Майнор #2)
  Team Dignitas (Европейский Майнор #3)

Квалификация проходила в Бухаресте, и проводилась по швейцарской системе до трёх побед. Все матчи проходили по системе best-of-1.

Результаты матчей закрытой квалификации

Команды-участники 
К восьми лучшим командам ELEAGUE Major 2017 (Легенды) присоединились восемь команд из закрытых квалификаций (Претенденты)

Легенды 
  Astralis
  Virtus.pro
  SK Gaming
  Fnatic
  Natus Vincere
  Gambit Esports
  North
  FaZe Clan

Претенденты 
  mousesports
  G2 Esports
  PENTA Sports
  Cloud9
  BIG
  Immortals
  Vega Squadron
  Flipsid3 Tactics

Формат 
Групповой этап турнира проходил по швейцарской системе до трёх побед. Все матчи разыгрывались в формате best of one (лучший на одной карте). В плей-офф выходили 8 команд из 16.

Плей-офф разыгрывался по олимпийской системе в формате best-of-3 (лучший на трёх картах).

Команды прошедшие в плей-офф получают звание «Легенд», которое даёт им право выступать на следующем мейджоре. Остальные 8 команд получают слот на участие в закрытой квалификации к следующему мейджору, минуя региональные квалификации (майнор-турниры)

Карты 
 Cache
 Cobblestone
 Inferno
 Mirage
 Nuke
 Overpass
 Train

Групповой этап

Плей-офф

Итоговое положение команд 
Ниже представлено окончательное положение команд. Первым в составе команды указан капитан.

Примечания 

Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
Counter-Strike
2017 год в киберспорте
Спорт в Польше в 2017 году